Лердо де Техада има више значења:

 Лердо де Техада, Сан Исидро (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лердо де Техада (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Лердо де Техада (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лердо де Техада (Лердо де Техада, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лердо де Техада, Сан Себастијан Лердо (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику